Hoppy peut être:
un dinosaure
un kangourou